Grenzwertsatz steht für:

 ein grundlegender Lehrsatz der Stochastik, siehe Zentraler Grenzwertsatz
 eine Klasse von Aussagen der Stochastik, siehe Grenzwertsätze der Stochastik
 jede von einer Reihe von Regeln für die Bestimmung von Grenzwerten von Termen, siehe Grenzwert (Funktion)#Grenzwertsätze

Weitere Sätze, die als Grenzwertsätze bezeichnet werden, sind 
 Abelscher Grenzwertsatz
 Cauchyscher Grenzwertsatz
 Mehrdimensionaler zentraler Grenzwertsatz, mathematischer Satz aus der Wahrscheinlichkeitstheorie
 Zentraler Grenzwertsatz von de Moivre-Laplace, siehe Satz von Moivre-Laplace